Scammell ist der Name von

 Scammell, britischer Hersteller für Zugmaschinen und schwere Lastkraftwagen

 Alexander Scammell (1742–1781), Offizier in der Continental Army während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Arthur Scammell (1913–1995), Newfoundland and Labrador writer
 Jack Henry Scammell (1894–1940), Newfoundländischer Journalist und Politiker
 Michael Scammell (* 1935), Englischer Author, Biograph und Übersetzer slawischer Literature
 Pat Scammell (* 1961), Australischer Läufer
 Roy Scammell (* 1932), Britischer Stuntmen
 William Scammell (1939–2000), Britischer Dichter

en:Scammell (surname)